1999 puede referirse a:

 El año 1999 de la era actual.
 El álbum 1999 del cantante estadounidense Prince.
 El álbum 1999 del grupo chileno Glup!.
 El álbum 1999 del grupo español Love of Lesbian.
 La canción 1999 de Charli XCX y Troye Sivan